Kalinówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Kalinówka, village du powiat de Lublin
 Kalinówka, village du powiat de Puławy 
 Kalinówka, village du powiat de Włodawa 
 Kalinówka, village du powiat de Zamość 
dans la voïvodie de Podlachie
 Kalinówka, village du powiat de Bielsk Podlaski
 Kalinówka, village du powiat de Sokółka
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kalinówka, village

Voir aussi
 ²